

Населені пункти та їхні частини
 Віскі — село в гміні Комарувка-Подляська Радинського повіту Люблінського воєводства
 Віскі — село в гміні Тучна Більського повіту Люблінського воєводства
 Віскі — частина села Дрелюв у гміні Дрелюв Більського повіту Люблінського воєводства
 Віскі — колонія в гміні Комарувка-Подляська Радинського повіту Люблінського воєводства

Примітки